Scherhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Scherhorn (1930–2018), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich Gerhard Scherhorn (1897–1972), deutscher Offizier im ersten und zweiten Weltkrieg
 Klaus Scherhorn (1927–2018), deutscher Unternehmer